Вахрамеев, Вахромеев — русская фамилия; имеет женскую форму Вахрамеева, Вахромеева. Происходит от имени Вахрамей. На написание повлияла реформа орфографии. Известные носители:

Известные носители 
 
 Вахрамеев, Андрей Федорович — основатель свинцово-белильного завода в Ярославле, ныне — «Русские краски».
 Вахромеев, Варфоломей Александрович (1904—1984) — музыковед.
 
 
 Вахромеев, Кирилл Варфоломеевич (митрополит Филарет; 1935—2021) — предстоятель Белорусской Православной Церкви.
 Вахрамеев, Лев Александрович (род. 1932) — советский, российский дипломат.
 Вахрамеев, Михаил Фёдорович (1923—1986) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Вахрамеев, Павел Прокопьевич (1901—1963) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Вахрамеев, Юрий Сергеевич (род. 1930) — советский учёный, физик-теоретик.

Вахрамеева 
 Вахрамеева, Любовь Альвиановна (1912—1988) — учёный в области математической картографии, педагог (МИИГАиК), профессор, доктор технических наук.